У́лица Могадо́р () — улица одностороннего автомобильного движения в IX округе Парижа, Франция. Расположена в северной части города; начинается от площади Дягилева (Бульвар Осман) и тянется на север до улицы Победы. Имеет длину 300 метров и ширину 18 метров. Пересекается с улицами Прованс и Жубер.

История 
Улица получила своё название 15 августа 1844 года в честь захваченного французами города Могадор в Марокко.

Транспорт

Общественный 
На улице Могадор находится один остановочный пункт общественного транспорта: «Осман-Могадор» (). Он расположен на перекрёстке с улицей Прованс. Здесь делают остановки автобусные маршруты 68 и 81. Трамваи и троллейбусы по улице не ходят.

Собственных входов/выходов в метро улица не имеет. Ближайшие станции находятся на соседних улицах в пешей доступности.

Автомобильный 
Улица имеет две полосы одностороннего движения. Правая полоса — выделенная; предназначена для общественного транспорта.

Примечательные здания и сооружения 
 1—8 и 10—12 — универмаг «Galeries Lafayette»;
 25 — театр «Могадор».

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница улицы на сайте мэрии Парижа 

Улицы IX округа Парижа
Появились в 1844 году